Holyoke pode se referir a:

 Holyoke (Colorado) - Uma cidade no Estado do Colorado, nos Estados Unidos da América;
 Holyoke (Massachusetts) - Uma cidade no Estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América.

Desambiguação